Stati Uniti d'America
 Conesville – città della Contea di Muscatine, Iowa
 Conesville – città della Contea di Schoharie, New York
 Conesville – villaggio della Contea di Coshocton, Ohio